Kosatík je české příjmení. Patří více osobám:

 Ivan Kosatík (* 1957) – český politik za ODS
 Pavel Kosatík (* 1962) – český novinář a spisovatel